De manière générale un ou une pendule est un dispositif utilisant le principe du pendule, c'est-à-dire constitué d'un corps pouvant osciller autour d'un point ou d'un axe fixe qui ne passe pas par son centre de gravité.

Physique 
Dans le domaine de la physique, il sert à mesurer, régler, détecter. Le terme peut désigner :

 le pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle suspendue à un fil ;
 le pendule de Foucault, constitué d’une masse suspendue à un très long fil, a permis la mise en évidence de la rotation de la Terre ;
 le pendule balistique est un dispositif permettant de mesurer l’énergie cinétique, et donc la vitesse, d’un projectile sortant d’une arme à feu ;
 le pendule de torsion est constitué d’une partie mobile suspendue à un ressort, généralement un fil à faible coefficient de torsion, pouvant osciller autour d’un axe vertical ;
 le pendule de Newton est un pendule constitué de cinq billes ;
 le pendule électrique est constitué d’une petite balle d’un matériau léger et isolant (comme le sureau) suspendue par un fil léger à un support isolant, et permettant de détecter l’existence et le signe de la charge électrique d’un corps ;
 le mouton-pendule est un appareil servant à faire subir à un matériau des chocs répétés, jusqu'à l'observation d’une altération, d’une déformation ou de la rupture. Voir Essai mécanique et Georges Charpy, inventeur du mouton Charpy ;
 le pendule d'Atwood ;
 le pendule de Huygens : mu par un ressort et non par la gravité ;
 le pendule à photon : expérience de pensée de relativité restreinte ;
 le pendule de Persoz : sert à mesurer la dureté des matériaux ;
 la confusion de la fusée pendulaire : mécompréhension commune de la mécanique du vol de la fusée.

Horlogerie 
Au masculin c'est, associé à un ressort et à un mécanisme de régulation, un mécanisme utilisé pour la conservation d'un rythme. Le terme peut désigner en particulier :
 le pendule d’horloge, synonyme de balancier, composé d’une tige pouvant osciller autour d’un axe de rotation horizontal, et permettant de régulariser le mouvement des horloges ;
un régulateur d'horlogerie,  contrôlant la vitesse d'avancement d'une horloge grâce à sa nature résonnante ;
 le pendule à mercure comporte un poids constitué d’un récipient rempli de mercure : sa dilatation permet de compenser la variation de la longueur de la tige du balancier en fonction de la température.

Au féminin, une pendule est une horloge en général murale, fonctionnant avec un pendule. En particulier :
 la pendule d'échecs est utilisée pour chronométrer les parties du jeu d'échecs, mais aussi d'autres jeux de société ;
 la pendule astronomique indique, en plus des heures, minutes et secondes, le mouvement d’un ou plusieurs astres (par  la pendule astronomique de Passemant, qui se trouve dans le cabinet de la Pendule au château de Versailles) ;
 une pendule à coucou est une pendule dont la sonnerie imite le cri du coucou ;
 une pendule de cheminée est une pendule destinée à être posée ;
 une pendule sympathique est un système fait d'une pendule et d'une montre ;
 la pendule Atmos est une pendule produite par Jaeger-LeCoultre.

Alpinisme 
Le pendule est une manœuvre d’alpinisme employée pour contourner un passage infranchissable ou sans issue. Le grimpeur, après avoir fixé au-dessus de lui une corde à un point d'ancrage (piton ou anneau de sangle), se suspend à cette corde et se balance latéralement d’un mouvement pendulaire jusqu’à saisir de sa main libre une prise normalement hors de portée.

Autres 
 En radiesthésie, un pendule est un dispositif constitué d’une petite masse, suspendue à un fil tenu par une main de l’expérimentateur, et dont les oscillations sont supposées avoir une signification ésotérique.
En divination, le pendule sert à obtenir des réponses à des questions que l'on se pose. 
 Dans les œuvres de fiction, le mouvement d'un pendule est parfois représenté comme ayant des vertus hypnotiques.
 Les attractions pendulaires sont des attractions basées sur le mouvement des pendules.

Œuvres portant ce titre
 Le Puits et le Pendule, nouvelle d’Edgar Allan Poe (Nouvelles Histoires extraordinaires) 
 Le Pendule de Foucault, roman d'Umberto Eco
 La Pendule, poème de Pierre Gamarra
 Le Coq et la Pendule, chanson de Claude Nougaro

Corrida 
 Le pendule est une passe de muleta